Mýto označuje mýtné, poplatek za použití dopravních cest a staveb, příp. místo, kde se vybíralo. Na základě toho pak vzniklo několik místopisných jmen:

 Mýto – město v okrese Rokycany
 Mýto (Hořice na Šumavě) – část obce Hořice na Šumavě v okrese Český Krumlov
 Mýto (Tachov) – část města Tachov v okrese Tachov
 Mýto (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v městské části Praha-Nedvězí

 Grešlové Mýto – obec v okrese Znojmo
 Vysoké Mýto – město v okrese Ústí nad Orlicí
 Vysoké Mýto-Město – část města Vysoké Mýto

 Mýto pod Ďumbierom – obec na Slovensku v okrese Brezno

Externí odkazy